maráthi nyelv
 maráthi nép